Lyng (Norfolk), een plaats in het Engelse graafschap Norfolk
 Lyng (parochie), een parochie van de Deense Volkskerk in de Deense gemeente Fredericia
 Lyng (Somerset), een plaats in het Engelse graafschap Somerset